Protestantský patent (1859)
 Protestantský patent (1861)